Ali Bencheikh (né en 1955), footballeur algérien ;
 Abbas Bencheikh (1912-1989), théologien algérien
 Ghaleb Bencheikh (né en 1960), docteur ès sciences et physicien franco-algérien ;
 Soheib Bencheikh (né en 1961), intellectuel et chercheur en sciences religieuses ;
 Jamel Eddine Bencheikh (né en 1930), écrivain algérien et spécialiste de poétique arabe ;
 Souleiman Bencheikh (né en 1980), journaliste marocain.

Homonymie de patronyme